Серге́й Арха́нгельский:
 Архангельский, Сергей Васильевич (1898—1938) — святой Русской православной церкви, мученик.
 
 Архангельский, Сергей Николаевич (1918—1993) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. Примечания